Миша Бартон (; Лондон, 24. јануар 1986) британско-ирско-америчка је глумица.

Биографија 
Миша је рођена у Лондону, Енглеска. Њен отац је из Манчестера, а мајка из Ирске. Њена породица се преселила у Њујорк када је Миша имала пет година. Има две сестре, Ханиа и Зои. Гимназију (-{Professional Children's School}-) завршила 2004. године на Менхетну.

Каријера 
Глумачки каријеру је почела са девет година у Њујоршком позоришту, где је глумила у доста представа. Прву улогу у филму, -{Lawn Dogs}-, који је награђиван са доста награда. Од тада се појавила у неколико филмова, Шесто чуло, Нотинг Хил, -{Lost and Delirious}-. На телевизији је добила улогу Лили, у серији Сва моја деца (-{All My Children}-). Миша је такође глумила неколико кратких улога у неколико серија. Од 2003. до 2006. године глумила је у популарној америчкој серији -{The O.C.}- - Округ Оранж. Такође се појављивала у спотовима Џејмса Бланта -{Goodbye My Lover}- и Енрикеа Инглесиаса -{Addicted}-. Миша је постала светска модна икона и појавила се у многим модним кампањама и насловним странама часописа, међу којима је и насловна страна првог српског Космополитана.

Филмографија

Филм

ТВ

Музички спотови

Позориште

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1986.
Америчке глумице
Британске глумице
Енглеске глумице
Ирци
Биографије живих особа